est la formule brute de plusieurs isomères.

 citalopram, numéro CAS , racémique
 escitalopram ou S-(+)-citalopram, numéro CAS 
 R-(–)-citalopram, numéro CAS